El Torneig de Bucarest 2011, oficialment conegut com a BRD Nastase Tiriac Trophy 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 17 de setembre i el 25 de setembre del 2011 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

El tennista alemany Florian Mayer va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011